Le type énuméré est un type personnalisé utilisé en programmation informatique.
 ENUM, spécifié dans le , est un mécanisme permettant d'utiliser un numéro de téléphone comme clé de recherche dans le Domain Name System (DNS) pour trouver la manière de joindre une personne ou une autre entité.